Èol (fill d'Hípotes), déu dels vents.
 Èol (fill d'Hel·lè), rei de Magnèsia del Meandre